Chandler House  ist der Name folgender Personen:

* Chandler House (Filmeditor) (1904–1982), US-amerikanischer Filmeditor 

Chandler House  ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Chandler House (Arkansas), NRHP-Nr. 91001310
 Chandler House (Kentucky), NRHP-Nr. 88003305